Robert Wilkie – avvocato e politico statunitense
 Robert J. Wilke – attore e stuntman statunitense